Iphidamas (griechisch ) steht für:

 Iphidamas (Sohn des Antenor), Trojaner, von Agamemnon getötet
 Iphidamas (Sohn des Busiris), der auch Amphidamas heißt, von Herakles erschlagen
 Iphidamas (Sohn des Pelias), Bruder des Eurydamas, einer der Helden im Trojanischen Pferd
 (4791) Iphidamas, Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner